Ратуша - орган місцевого самоврядування та будівля, де відбувалися його засідання.
 Ратуша - львівська міська газета.
 Ратуша - український футбольний клуб з Кам'янця-Подільського.
 Ратуша (Івано-Франківськ)
 Ратуша (Буенос-Айрес)
 Ратуша (Кам'янець-Подільський)
 Ратуша (Львів)
 Ратуша (Брюссель)
 Ратуша (газета Чорткова)
 Ратуша (Умео)
 Ратуша (Цюрих)
 Ратуша (Відень)
 Ратуша (Вадуц)
 Ратуша (Вільнюс)
 Ратуша (Рейк'явік)
 Ратуша (Вітебськ)
 Ратуша (Таллінн)